Die Abkürzung GEKA steht für:

 GEKA, eine bundeseigene Gesellschaft in der Zuständigkeit des deutschen Verteidigungsministeriums
 GEKA (Unternehmen), ein Hersteller für die Kosmetikindustrie
 GEKA frisch & frost Handels GmbH & Co. KG, ein Unternehmen der PHW-Gruppe
 GEKA, eine Marke des Unternehmens Karasto Armaturenfabrik Oehler GmbH für seine Schlauchkupplungen und -zubehör.

Abkürzung